Le championnat du monde de squash féminin 2006 se déroule au  à Belfast du 22 au 26 novembre 2006. Nicol David gagne son  titre de championne du monde en battant Natalie Grinham en finale.

Dotation et points 
En 2006, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 2006

Liens externes 

2006
Squash féminin
Squash féminin 2006
Événement sportif à Belfast
Monde féminin 2006
Monde féminin
Sport au Royaume-Uni en 2006
Sport en novembre 2006
Événement sportif international en Irlande du Nord